Le hockey (mot anglais signifiant crosse) est une famille de sports collectifs dont l'objectif est d'envoyer à l'aide d'un bâton (ou crosse) la rondelle (la balle, le palet) dans le but adverse. Il existe plusieurs disciplines de hockey :
 air hockey ;
 bandy, aussi appelé hockey russe ;
 floorball, aussi appelé unihockey, en salle ;
 hockey d'antan, hockey sur glace en extérieur ;
 hockey en salle, ou hockey cosom ;
 hockey sous glace ;
 hockey subaquatique, en piscine ;
 hockey sur gazon ;
 hockey sur glace (avec patins à glace) ;
 hockey sur monocycle ;
 hockey sur table ;
 para-hockey sur glace, anciennement hockey sur luge ;
 rink hockey (avec des roller à roues non alignées et règles proches du hockey sur gazon) ;
 roller in line hockey (avec des patins à roues alignées et règles proches du hockey sur glace) ;
 street-hockey, sur bitume.

Patronymes 
 Thomas Hockey, astronome américain.

Autres significations 
Le mot hockey peut aussi désigner :
 Hockey, un album de John Zorn ;
 Hockey, un groupe de musique américain ;
 Hockey, un jeu vidéo de hockey sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey.

Voir aussi 

Hockey